Раушер (, , , ):
 Раушер, Йозеф Отмар (риттер) фон (; 1797—1875) — австро-венгерский кардинал.
 Раушер, Ульрих (1884—1930)  — немецкий дипломат. 
 Раушер, Юлиус (1859—1929)  — чешский композитор и музыкальный педагог. 
 Раушер, Якоб (1800—1866) — австрийский певец.
 Реакция Бриггса — Раушера (, )

См. также 
 Раушерт
 Рауш